

Osoby

o nazwisku Gaylord 
 Mitch Gaylord – amerykański gimnastyk
Scott Gaylord – amerykański kierowca wyścigowy

o imieniu Gaylord 
 Gaylord Nelson – amerykański polityk
 George Gaylord Simpson – amerykański paleontolog
 Willis Gaylord Clark – amerykański poeta

Stany Zjednoczone 
 Gaylord – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Gaylord – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Otsego
 Gaylord – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Sibley

Inne 
 Gaylord – diecezja
 Gaylord Entertainment Center – dawna nazwa hali widowiskowej Bridgestone Arena
 Gaylord Hotels – amerykańska sieć hotelowa